Michelsburg steht für:

 Michelsburg (Pfalz) bei Haschbach am Remigiusberg
 Michelsburg (Südtirol) bei St. Lorenzen, Südtirol
Siehe auch
 Michaeliburg
 Michaelsburg
 Fort Sankt-Michael
 Fort St. Michael
 Engelsburg